Мэрион Дэвис () урождённая Мэрион Сесилия Доурас (, 3 января 1897 — 22 сентября 1961) — американская комедийная актриса немого кино.

Биография 
Мэрион Дэвис родилась в Нью-Йорке 3 января 1897 года. Свою карьеру начала в качестве певицы в хоре, а затем получила приглашение на участие в шоу «Безумства Зигфелда». Её кинокарьера началась в 1917 году, когда Мэрион было 20 лет. Спустя год она познакомилась с газетным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом, который благодаря своему влиянию помог дальнейшему развитию её карьеры. Мэрион снялась во многих знаменитых фильмах эпохи немого кино, а с приходом звуковых фильмов её карьера постепенно пошла на спад (актриса заметно заикалась и опасалась, что звуковое кино положит конец её карьере, хотя во время съёмок этот недостаток не проявлялся). Последний раз на большом экране она появилась в 1937 году.

Её любовная связь с Хёрстом продолжалась до его смерти в 1951 году. Спустя пару месяцев после его смерти Мэрион в возрасте 54 лет вышла замуж за Хораса Дж. Брауна. Вместе с ним она оставалась до своей смерти от рака 22 сентября 1961 года.

Мэрион Дэвис удостоена звезды на голливудской «Аллее славы» на Голливуд-бульвар 6326.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Девушки Зигфелда
Голливудская «Аллея славы»
Люди с дефектом речи
Похороненные на кладбище Hollywood Forever